Dalia – imię żeńskie
 dalia – rodzaj roślin z rodziny astrowatych
 dalia – gatunek ryby z rodziny muławkowatych